GLSE peut signifier :
 Grande Loge symbolique écossaise
 Grande Loge symbolique espagnole